Gnohéré ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Gnohéré (* 1978), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Harlem Gnohéré (* 1988), französisch-ivorischer Fußballspieler